Aourèma peut désigner :
Aourèma, la commune du département de Kombori au Burkina Faso ;
Aourèma, la commune du département de Nouna au Burkina Faso ;

Homonymie de localités